Ярослав Лебединський (;  1960, Париж) — французький історик українського походження.

Спеціаліст з древніх військових культур степів і Кавказу, автор численних публікацій за даними темами. Також переклав на французьку мову низку книг з історії зазначених регіонів.

З 1997 р. викладав історію України в Національному інституті східних мов і цивілізацій (INALCO) в Парижі. Співавтор (разом з Іриною Дмитришин, Iryna Dmytrychyn) серії книг «Українська присутність», яка публікується видавництвом L'Harmattan.

Публікації

Книги 
  Les armes cosaques et caucasiennes et les armes traditionnelles d'Europe orientale , Éditions du Portail, Paris, 1990.
  Histoire des Cosaques , Terre Noire, Paris, 1995.
  Les armes traditionnelles de l'Europe centrale , Éditions du Portail, Paris, 1996.
 У співавторстві з Володимиром Кузнецовим (Vladimir Kouznetsov),  Les Chrétiens disparus du Caucase , Errance, Paris, 1999.
  Armes et guerriers barbares , Errance, Paris, 2001.
  Les Scythes , Errance, Paris, 2001.
  Le Prince Igor , L'Harmattan, Paris, 2001.
  Les Sarmates , Errance, Paris, 2002.
  Les Nomades , Errance, Paris, 2003.
  Les Cosaques , Errance, Paris, 2004.
  Les Cimmériens , Errance, Paris, 2004.
 У співавторстві з Володимиром Кузнецовим (Vladimir Kouznetsov),  Les Alains , Errance, Paris, 2005.
  Les Indo-Européens , Errance, Paris, 2006.
  Les Saces , Errance, Paris, 2006.
  Le dossier Attila , Errance, Paris, 2007.
  Armes et guerriers du Caucase , L'Harmattan, Paris, 2008.
  Ukraine, une histoire en questions , L'Harmattan, Paris, 2008.
  De L'épee Scythe au sabre Mongol , Errance, Paris, 2008.
  Scythes, Sarmates et Slaves , L'Harmattan, Paris, 2009.
  Temoignages anciens sur les Tcherkesses , L'Harmattan, Paris, 2009.
  Les Amazones , Errance, Paris, 2009.

Переклади, виконані Лебединським 
 Egor Kemmerer,  La collection d'armes de l'empereur de Russie Alexandre II en 1869 , Édition du Portail, Paris, 1993.
 Istvan Bona,  Les Huns , Errance, Paris, 2002.
 Mykola Riabtchouk, co-translated with Iryna Dmytrychyn,  De la Petite-Russie à l'Ukraine , L'Harmattan, Paris, 2003.
 Roxolana Mykhaïlyk,  Grammaire pratique de l'ukrainien , L'Harmattan, Paris, 2003.
 Lora Arys-djanaïeva,  Parlons ossète , L'Harmattan, Paris, 2004.
 Kosta Khëtagourov, co-translated with Lora Arys-djanaïeva,  Ossoba , Errance, Paris, 2005.
 Gillian Bradshaw,  L'Aigle et le Dragon , Actes Sud, Paris, 2006.

Примітки

Посилання 
 Iaroslav Lebedynsky on Clio.fr 
 The series  Présence Ukrainienne   (Серія «Українська присутність»)
 L'Harmattan

Французькі історики
Українсько-французькі перекладачі
Українці Франції
Викладачі Національного інституту східних мов і цивілізацій